Shockwave est un film de Nick Lyon sorti en 2017.

Synopsis

Fiche technique
 Réalisateur : Nick Lyon
 Scénariste : Rafael Jordan et Ari Novak
 Pays d'origine : 
 Genre : Science-fiction
 Date de sortie :
  :

Distribution
Stacey Oristano : Kate
Rib Hillis : Rob
Ed Amatrudo : Keegan
Bruce Thomas : Pierce
Tyler Perez : Jake
Morgan Lindholm : Jessie
Evan Sloan : Drew
Mike Capozzi : Martin
Jason Cabell : Ward
Josh Crotty : Jameson

Références

Film américain sorti en 2017
Film de science-fiction américain